Johannes Baptista de Jesus Maria Friedrich Louis Miguel Bonifacy Lamoral Prinz von Thurn und Taxis (ur. 5 czerwca 1926 w Ratyzbonie, zm. 14 grudnia 1990 w Monachium-Grosshadern) – niemiecki przedsiębiorca, od 1982 roku 11. Głowa rodziny von Thurn und Taxis.

Pochodzenie i działalność 
Johannes był trzecim spośród czworga dzieci księcia Karla Augusta von Thurn und Taxis oraz Marii Anny von Braganza. Odebrał staranne wychowanie. Chodził do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Ratyzbonie. Ponieważ ojciec, Karl August był zdeklarowanym przeciwnikiem narodowego socjalizmu, rodzice nie zezwolili mu na wstąpienie do Hitlerjugend. Wielomiesięczne uwięzienie ojca było dla niego bardzo trudnym doświadczeniem.

W 1952 roku zmarł dziadek Johannesa książę Albert von Thurn und Taxis. W myśl postanowień testamentu stał się dziedzicem ogromnej fortuny, którą jego wuj Franz Joseph oraz jego ojciec Karl August mieli jedynie administrować. By podołać nowym obowiązkom Johannes zdobył w Norymberdze zawód w zakresie bankowości. Od 1960 roku pracował w administracji. Zajmował się zarządzaniem dobrami rodzinnymi, między innymi poszerzając posiadłości w Ameryce Południowej. Współpracował najpierw z wujem Franzem Josephem, a po jego śmierci z ojcem Karlem Augustem.

Życie prywatne 
Johannes przez wiele lat był aktywnym bywalcem na wielu imprezach towarzyskich. Pisano o nim często i nie zawsze pochlebnie w gazetach. Mimo iż łączono jego osobę z wieloma kobietami do 1980 roku książę pozostał kawalerem. W tymże roku Johannes poznał hrabinę Glorię von Schönburg-Glauchau. Dnia 30 maja 1980 roku odbył się ślub cywilny, a dzień później 31 maja ślub kościelny. Liturgię ślubną sprawował ówczesny biskup Ratyzbony Rudolf Graber (1903–1992). Para doczekała się trójki dzieci: Maria (ur. 1980), Elisabeth (ur. 1982), Albert (ur. 1983).

Odznaczenia 
 Wielki Mistrz Orderu Parfaite Amitié
 Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (1985)
 Kawaler Krzyża Wielkiego Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 

 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis, 300 Jahre Geschichte in Bildern, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1996.
 Isabelle Bricard: Dynastie panujące Europy, Warszawa 2007.

Johannes von Thurn und Taxis
Niemieccy przedsiębiorcy
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
Niemcy pochodzenia węgierskiego
Urodzeni w 1926
Zmarli w 1990
Ludzie urodzeni w Ratyzbonie
Niemcy pochodzenia włoskiego
Niemieccy miliarderzy